Amerikai Egyesült Államok
 George West, texasi város

Személyek
 George West, (1823–1901) New York állam kongresszusi képviselője
 George West, angol labdarúgó